A PR-940 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que liga a PR-463 à cidade de Paranacity, com extensão de 1 quilômetro, totalmente duplicada (2 quilômetros de pistas).

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná